

Шебаліно — село, Бійський район, Алтайський край
 Шебаліно — хутір, Октябрський район, Волгоградська область
 Шебаліно — село, районний центр, Республіка Алтай